Georges Martin peut désigner :

 Georges Martin (1844-1916), médecin et homme politique français, sénateur de la Troisième République, fondateur de l'obédience mixte Le Droit humain ; ;
 Georges Martin Witkowski (1867-1943), compositeur et chef d'orchestre français ;
 Georges Martin (1905-1982), écrivain français ;
 Georges Martin (1915-2010), cycliste français ;
 Georges Martin (1930-2017), ingénieur français qui a conçu des moteurs thermiques automobiles pour Simca et Matra ;
 Georges Martin (?-), un entraîneur professionnel de saut à la perche ;
 Georges Martin (1950-), historien médiéviste français spécialiste de l'Espagne.

Voir aussi